"Olmos" pode ser:
 Olmos, freguesia portuguesa do distrito de Bragança
 Olmos (distrito), no Peru
 Olmos Park, localidade do Texas
 Los Olmos, município espanhol de Aragão
 Olmos de Esgueva, município espanhol de Castela e Leão
 Olmos de Peñafiel, município espanhol de Castela e Leão
 Olmos de Ojeda, município espanhol de Castela e Leão
 Aras de los Olmos, município espanhol da Comunidade Valenciana
 La Mata de los Olmos, município espanhol de Aragão

Ver também
 Olmo (desambiguação)

Desambiguações de topônimos